El príncipe Carlos Felipe de Suecia, duque de Värmland (nacido como Carl Philip Edmund Bertil Bernadotte; Estocolmo, Suecia, 13 de mayo de 1979), es el segundo de los hijos de los actuales reyes de Suecia, Carlos XVI Gustavo y Silvia, es príncipe, miembro de la familia real sueca, y duque de Värmland desde su nacimiento.  Al nacer, en 1979, se convirtió en príncipe heredero de Suecia, hasta el final de dicho año; después la dignidad volvió a su hermana Victoria. Actualmente es el cuarto en la línea de sucesión al trono, por detrás de su hermana mayor, la princesa Victoria de Suecia y de sus sobrinos, la princesa Estela y el príncipe Óscar. 

Desde el 13 de junio de 2015, está casado con la princesa Sofía; con quien tiene tres hijos: el Alejandro, nacido en 2016; el Gabriel, nacido en 2017; y el Julián.

Biografía

Nacimiento 

Nació el 13 de mayo de 1979 en el Palacio Real de Estocolmo. Nació como príncipe heredero de Suecia, pero a través de un decreto constitucional, que entró en vigor el 1 de enero de 1980, perdió el primer puesto en la sucesión al trono, por lo que pasó a ocupar el segundo por detrás de su hermana mayor Victoria.

Bautismo 

Fue bautizado el 31 de agosto de 1979 en la capilla del Palacio Real. Llevaba el traje de encaje utilizado anteriormente por su bisabuelo el rey Gustavo VI Adolfo, su abuelo el príncipe Gustavo Adolfo y su padre el rey Carlos XVI Gustavo.

Sus padrinos y madrinas fueron el príncipe Bertil de Suecia, la reina Margarita II de Dinamarca, la princesa Brígida de Suecia y el príncipe Leopoldo de Baviera.

Nombres

 Carlos Felipe (Carl Philip): en honor al príncipe Carlos Felipe, hijo de Carlos IX.
 Edmundo (Edmund): en honor a su abuelo el príncipe Gustavo Adolfo, que en el ámbito familiar era llamado por su sexto nombre Edmundo.
 Bertil (Bertil): en hornor a su tío abuelo y padrino el príncipe Bertil de Suecia.

Hermanas 
 Victoria, princesa heredera de Suecia y duquesa de Västergötland, nacida el 14 de julio de 1977.
 Magdalena, duquesa de Hälsingland y Gästrikland, nacida el 10 de junio de 1982.

Educación 

Durante el periodo de 1984-1986, el príncipe Carlos Felipe asistió a la pre-escuela de la parroquia de Västerled. En el otoño de 1986 comenzó a estudiar en la escuela pública en Smedslättsskolan en Bromma. Para el nivel intermedio, asistió a la escuela Ålstensskolan también en Bromma. En otoño de 1992, pasó al nivel superior en Enskilda Gymnasiet en Estocolmo.

En el otoño de 1994 asistió a Kent, a una escuela privada en Connecticut, en donde pasó dos años, para luego continuar sus estudios en un programa de ciencias en la escuela secundaria de Lundsberg donde se graduó en la primavera de 1999.

Durante el periodo de 2003-2006 estudió diseño gráfico en la Forsbergs Skola, en Estocolmo, y ha demostrado un gran interés por el diseño y el dibujo. En otoño de 2007 el príncipe estudió en la Försvarshögskolan (Colegio universitario de la Defensa). En la primavera de 2008 estudió economía de empresas.

En enero de 2009 comenzó sus estudios de Ciencias Agrónomas en la Universidad de Alnarp, alojándose en un castillo renacentista junto a su amigo Hernik Weijber.

Carrera militar 

El príncipe terminó su servicio militar en el Batallón Anfibio de Infantería de la Artillería Costera de Vaxholm como comandante de un barco de combate (barco de combate 80) en el otoño del año 2000. En diciembre de 2002, ascendió a teniente segundo y en 2008 a capitán de la Marina Sueca. Actualmente es oficial de reserva.

Aficiones 

Es un gran aficionado a los deportes y entre sus intereses están la exploración, la vida al aire libre, la cacería, el atletismo, el fútbol, la natación, el esquí y la navegación a vela.

También los coches y el automovilismo están entre sus intereses, compartido con algunos de sus parientes. El príncipe tiene licencia para competir y en 2008 participó en la Porsche Carrera Cup Scandinavia (una competición en la cual los pilotos conducen sus automóviles Porsche 911 GT3 RS) el 19-20 de abril en el Autódromo de Knutstorp, a 40km de Helsingborg, llegando a la meta en el 20.º lugar.

En octubre de 2008 acudió a Alicante al inicio de la Volvo Ocean Race, donde asistió como represente de la familia real sueca. También acudió a los eventos celebrados en Estocolmo y San Petersburgo.

Matrimonio y descendencia

Noviazgo y compromiso 
En agosto de 2010, la portavoz de la casa real sueca, confirmó que el príncipe mantenía una relación con Sofía Hellqvist. En abril de 2013, la pareja empezó a convivir en un apartamento privado en Djurgården.

El 27 de junio de 2014 se anunció su compromiso matrimonial.

Boda 

El enlace entre Carlos Felipe y Sofía se celebró el 13 de junio de 2015 en la Capilla del Palacio Real de Estocolmo, y fue oficiado por el obispo emérito Lars Goran. El banquete se llevó a cabo en el Palacio Real de Estocolmo.

Después de la boda, empezó la reforma de Villa Solbacken, una mansión ubicada al este de Estocolmo, en el barrio de Djurgården, en la que residieron sus tíos abuelos los príncipes Bertil y Lilian de Suecia, y que iba a ser la vivienda del matrimonio una vez casados. Sin embargo, ésta se encontraba repleta de asbesto, también conocido como amianto; una sustancia que se utilizaba en la construcción en los años setenta y que fue prohibida en 1982 por su alta toxicidad.

En otoño de 2015, Carlos Felipe y Sofía se mudaron al Pabellón de la Reina del Palacio Rosendal, en la misma zona residencial de Djurgården. En abril de 2016, la portavoz de la casa real, anunció que los príncipes se trasladarían a vivir al Palacio de Drottningholm, donde residen los actuales monarcas, por razones de seguridad.

Hijos 
El 15 de octubre de 2015, se anunció mediante un comunicado que los príncipes estaban esperando su primer hijo. La princesa Sofía dio a luz al primogénito de la pareja el 19 de abril de 2016 en el hospital de Danderyd, Estocolmo. El rey Carlos Gustavo anunció, dos días después del nacimiento, que el nuevo príncipe se llamaría Alejandro Eric Humberto Bertil, y que ostentaría el título de duque de Södermanland.

En marzo de 2017, la casa real emitió un comunicado en el que se confirmaba el segundo embarazo de la princesa Sofía. El segundo hijo de la pareja, Gabriel Carlos Walther, nació el 31 de agosto de 2017 en el hospital de Danderyd, y ostenta el título de duque de Dalecarlia.

La pareja anunció el 11 de diciembre de 2020 que estaban esperando su tercer hijo. Su tercer hijo, un varón, nació el 26 de marzo de 2021 en el hospital de Danderyd. Su nombre es Julián Herberto Folke y ostenta el título de duque de Halland.

 Alejandro, duque de Södermanland, nacido el 19 de abril de 2016.
 Gabriel, duque de Dalecarlia, nacido el 31 de agosto de 2017.
 Julián, duque de Halland, nacido el 26 de marzo de 2021.

Otros datos 

 Como su padre y sus hermanas, padece dislexia desde niño.
 Durante diez años, desde 1999 hasta 2009, mantuvo una relación sentimental con la publicista sueca Emma Pernald, amiga de su hermana Magdalena.
 Fue padrino de boda de su cuñado, el príncipe Daniel.
 En 2012 fundó, junto al diseñador Oscar Kylberg, la empresa Benardotte & Kylberg, una empresa de diseño en la que venden gafas de sol, platos y vasos de cerámica y una línea de ropa para hombres y mujeres, además de accesorios para el hogar.
 Carlos Felipe es padrino de bautismo de sus sobrinos, la princesa Estela, primogénita de los príncipes Victoria y Daniel; y del príncipe Nicolás, segundo hijo de la princesa Magdalena y Christopher O'Neill.
 En mayo de 2018 hizo público su perfil personal de Instagram.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 

 13 de mayo de 1979 - 31 de diciembre de 1979: Su Alteza Real, el príncipe heredero de Suecia, duque de Värmland.
 1 de enero de 1980 - presente: Su Alteza Real, el príncipe Carlos Felipe de Suecia, duque de Värmland.

Distinciones honoríficas suecas 

 Caballero de la Orden de los Serafines (13/05/1997).
 Caballero de la Orden de Carlos XIII (13/05/1979).
 Caballero comandante de la Orden de la Estrella Polar (2013).
 Medalla de entrenamiento básico de las Fuerzas Armadas.
 Medalla Conmemorativa del 50 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/1996).
 Medalla Conmemorativa del Enlace de la Princesa Heredera Victoria con Daniel Westling (19/06/2010).
 Medalla Conmemorativa del Jubileo de Rubí del Rey Carlos XVI Gustavo (15/09/2013).
 Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario del Rey Carlos XVI Gustavo (30/04/2016).

Distinciones honoríficas extranjeras 

 Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania, 20/05/2003).
 Caballero gran cordón de la Orden de la Estrella de Jordania (Reino Hachemita de Jordania, 07/10/2003).
 Gran oficial de la Orden de las Tres Estrellas (República de Letonia, 31/03/2005).
 Caballero Gran Cruz de la Orden de San Olaf (Reino de Noruega, 01/09/2005).
 Caballero comandante de la Orden de la Lealtad a la Corona de Malasia [PSM] (Reino de Malasia, 15/09/2005).
 Caballero Gran Cruz de la Orden de Río Branco (República Federativa del Brasil, 05/09/2007).
 Caballero Gran Cruz de la Orden del Fiel Servicio (Rumanía, 11/03/2008).
 Caballero Gran Cruz de la Orden de Adolfo de Nassau (Gran Ducado de Luxemburgo, 15/04/2008).
 Caballero Gran Cruz de la Orden del Salvador (República Helénica, 21/05/2008).
 Medalla Conmemorativa del 70 Aniversario de la Reina Margarita II de Dimarca (16/04/2010).
 Caballero de Primera Clase de la Orden de la Cruz de Terra Mariana (República de Estonia, 18/01/2011).
 Caballero Gran Cruz de la Orden de la Rosa Blanca (República de Finlandia, 12/04/2012).
 Gran Oficial de la Orden de la República (República Tunecina, 04/11/2015).
 Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de Chile (República de Chile, 10/05/2016).
 Caballero Gran Cruz de la Orden del Halcón (República de Islandia, 17/01/2018).
 Caballero Gran Cruz de la Orden al Mérito de la República Italiana (República Italiana, 13/11/2018).
 Caballero Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil (Reino de España, 16/11/2021).
  Caballero gran cruz de la Orden de la Corona (Reino de los Países Bajos, 11/10/2022).

Ancestros

Enlaces externos 
 Página oficial de la Casa Real Sueca

Referencias 

Nobles de Suecia del siglo XX
Familia Real Sueca
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Miembros de la Orden del Mérito de la República Federal de Alemania
Nobles de Suecia del siglo XXI
Caballeros de la Orden de los Serafines
Caballeros grandes cruces de la Orden de San Olaf
Orden de Rio Branco
Caballeros de la Orden de la Estrella Polar
Grandes cruces de la Orden de Adolfo de Nassau
Orden de la Cruz de Terra Mariana
Caballeros grandes cruces de la Orden del Halcón
Orden al Mérito de Chile
Orden al Mérito de la República Italiana
Luteranos de Suecia
Caballeros de la Orden de Carlos XIII
Grandes cruces de la Orden del Mérito Civil
Galardonados con la Orden de la Corona (Países Bajos)